2012 World Matchplay — 19-й турнир, организованный Профессиональной Корпорацией Дартса. Проходил в Блекпулских «Зимних Садах» (англ. Winter Gardens). Спонсором турнира в 2012 году является компания Betfair.
В финале, как и в 2011 году, встретились Фил Тейлор и Джеймс Уэйд. Тейлор защитил свой титул и стал тринадцатикратным победителем World Matchplay.
В турнире было сыграно два лега в 9 дротиков. Майкл ван Гервен и Уэс Ньютон во втором раунде сыграли по одному «идеальному легу».

Призовой фонд 

Призовой фонд турнира равен 400 тысячам фунтов стерлингов.

Квалификация 

Первые 16 дартсменов в рейтинге PDC были квалифицированы как сеяные. Ещё 16 добирались по рейтингу Pro Tour.

PDC Top 16 

  Фил Тейлор
  Адриан Льюис
  Джеймс Уэйд
  Гэри Андерсон
  Уэс Ньютон
  Саймон Уитлок
  Раймонд ван Барневельд
  Энди Хэмилтон
  Марк Уэбстер
  Терри Дженкинс
  Кевин Пейнтер
  Джастин Пайп
  Дейв Чизнолл
  Марк Уолш
  Пол Николсон
  Винсент ван дер Вурт

PDC ProTour qualifiers 

  Ким Хуйбрехтс
  Майкл ван Гервен
  Ронни Бакстер
  Коллин Ллойд
  Энди Смит
  Ян Уайт
  Брэндан Долан
  Майкл Смит
  Риччи Барнетт
  Мервин Кинг
  Роберт Торнтон
  Колин Осборн
  Джеймс Хаббард
  Ден Уинстенли
  Стив Битон
  Джо Каллен

Основной турнир 

† Лег в 9 дротиков Майкла ван Гервена, второй в карьере

‡ Лег в 9 дротиков Уэса Ньютона, первый в карьере

Примечания 

Турниры по дартсу